Зоран Миркович (; ) — сербский футболист, игравший на позиции защитника; тренер. Почётный президент белградского футзального клуба «Конярник».

Карьера

Клубная 
Миркович дебютировал на высшем уровне в сезоне 1990/91 в составе клуба «Рад» — 3 марта 1991 года в матче против «Пролетера». Но ещё до этого он с товарищами по команде выиграл титул чемпиона Югославии в возрасте до 21 года, что стало высшим успехом в истории для «Рада». Миркович провёл 3 сезона за «Рад» в качестве профессионального футболиста (1990/91, 1991/92 и 1992/93). Его талант не остался незамеченным белградским «Партизаном», в который он перешёл в 1993 году.

За 3 года, проведённых в «Партизане», Миркович стал игроком основного состава клуба и сборной Югославии. В составе белградцев Миркович дважды становился чемпионом страны (1993/94 и 1994/95) и один раз обладателем Кубка Югославии (1993/94).

Миркович провёл два сезона в итальянской «Аталанте». В первой своей игре в Серии А он получил травму и выбыл на 3 месяца из игры. Миркович выступал на позициях защитника и полузащитника, и настолько удачно, что его пригласил Марчелло Липпи в «Ювентус».

Пребывание Мирковича в «Ювентусе» можно разделить на два разных периода. Под руководством Липпи Миркович провёл 19 матчей в Серии А, забив один гол, а также выступал в Лиге чемпионов. После прихода весной 1999 года Карло Анчелотти на пост главного тренера Миркович стал уже игроком ротации, выходя на поле преимущественно в матчах Кубка Италии.

Летом 2000 года Миркович заключил трёхлетний контракт с турецким «Фенербахче». Его пребывание в составе стамбульцев выдалось успешным: в своём первом сезоне он стал чемпионом Турции, а также достиг с командой финала Кубка Турции. В следующем году «Фенербахче» выступал в Лиге чемпионов, а также финишировал вторым в чемпионате Турции. Последний сезон в «Фенербахче» сложился неудачно: 3 главных тренера по ходу сезона и 6-е место в итоговой таблице.

Затем, в январе 2004 года, после 6-месячного периода вне футбола Миркович снова стал игроком «Партизана». Он подписал контракт на два с половиной года. 6 марта 2006 года Миркович объявил о своём уходе из-за хронической травмы спины в возрасте 34 лет.

В сборной 
Миркович был игроком основного состава сборной Югославии (позднее ставшей Сербии и Черногории), где он обычно выступал на позиции крайнего правого защитника и имел номер 2. Миркович провёл за сборную 59 матчей, ни разу не отличившись забитым мячом. Он был участником Чемпионата мира 1998 года во Франции, где провёл 2 матча из 4-х своей сборной: первую победную (1:0) игру против Ирана и встречу 1/8 финала, в которой югославы уступили (1:2) голландцам, а Миркович на 52-й минуте заработал жёлтую карточку.

На Чемпионат Европы 2000 года Миркович не поехал из-за трёхматчевой дисквалификации, наложенной на него из-за инцидента, случившегося в последнем для Югославии матче отборочного турнира против сборной Хорватии. На 41-й минуте игры Миркович рухнул на газон после жёсткого столкновения с Робертом Ярни, и когда тот наклонился над югославом, высказывая некие претензии, Миркович схватил хорвата за гениталии. Испанский судья Хосе Гарсия Аранда незамедлительно удалил Мирковича с поля.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Сайт футболиста в архиве

Футболисты Югославии
Футболисты Сербии и Черногории
Игроки сборной Сербии и Черногории по футболу
Игроки ФК «Раднички» Свилайнац
Игроки ФК «Рад»
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Фенербахче»
Футбольные тренеры Сербии
Тренеры ФК «Телеоптик»
Тренеры ФК «Синджелич» Белград
Тренеры ФК «Партизан»